Капитолийский холм (англ. Capitol Hill) — густонаселенный жилой район в Сиэтле, штат Вашингтон, США . Один из самых популярных районов ночной жизни и развлечений города. Является исторически значимым гей-кварталом с середины 20-го века.

История 
В состав Сиэтла вошёл в 1886 году.

Из-за большого количества католического населения вплоть до 1980-х годов Капитолийский холм часто называли «Католическим холмом».

В 2020 году на территории района образовалась коммуна Автономная зона Капитолийского холма.

Является одной из плотно заселенных территорий Сиэтла. Высшая точка — 135 метров над уровнем моря.

Примечания 

Сиэтл